Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „36”:

Polskie:
 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej (1918-1939)
 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej AK (1944)
 36 Łużycki Pułk Piechoty (1944-1956) → 36 Łużycki Pułk Zmechanizowany w Lublińcu (1956-1957)

Austro-węgierskie:
 Czeski Pułk Piechoty Nr 36 (1683–1918)
 36 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1898-1917) → Pułk Strzelców Nr 36 (1917-1918)

Rosyjski:
  (1711–1917)

Francuski:
 36 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii